Une marinière peut désigner :

 une marinière, aussi appelée tricot rayé, est un maillot de corps à manches longues en jersey de coton à rayures horizontales étroites bicolores bleues et blanches, caractéristique de l’uniforme du marin à l'origine mais actuellement, une fois bicolore c'est une marinière ;

 une sauce à la marinière (ou simplement marinière), une sauce à base d'échalotes et de vin blanc, notamment utilisée pour préparer les moules marinières.

 Ta Marinière, chanson de Hoshi sortie en 2018.